Сеидов () — азербайджанская фамилия. Зачастую носят представители рода Сеид.

Известные носители 
 Сеидов, Аббас Гадир оглы (род. 1957) — азербайджанский археолог. Доктор исторических наук. 
 Сеидов, Азиз Джафар оглы (род. 1956) — азербайджанский юрист.
 
 Сеидов, Гейдар Мираббас оглы (1884—1953) — советский азербайджанский животновод, Герой Социалистического Труда.
 Сеидов, Какабай Ишангулыевич (род. 1971) — туркменский государственный деятель, председатель Государственного комитета Туркменистана по спорту.
 Сеидов, Кянан Алигусейн оглы (род. 1974) — азербайджанский военный деятель, генерал-майор.
 Сеидов, Магеррам Миразиз оглы (1952—1990) — Национальный герой Азербайджана. 
 Сеидов, Мир Гидаят Мир Адиль оглы (1883—1919) — мусаватист, член Всероссийского учредительного собрания и Азербайджанского национального совета
 Сеидов, Мираскер Мирабдулла оглы (1970—1992) — Национальный Герой Азербайджана.
 Сеидов, Мирсамед Мирсадыкович (род. 1972) — актёр, участник команды КВН «Махачкалинские бродяги», чемпион Высшей лиги КВН, заслуженный артист Республики Дагестан, директор ГБПОУ РД «Железнодорожный колледж».
 Сеидов, Надир Мирибрагим оглы (1932—2015) — азербайджанский учёный, доктор химических наук.
 Сеидов, Нурыназар (1926 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Сеидов, Саид Юсупович (род. 1962) — советский и туркменский футболист, тренер.
 Сеидов, Самед Исмаил оглы (род. 1964) — азербайджанский политический деятель.
 Сеидов, Сапармурад Сеидович (1942—2013) — государственный деятель Туркмении.
 Сеидов, Тарлан Мир Ашраф оглу (1943—2023) — азербайджанский музыковед и пианист-педагог, музыкально-общественный деятель.
 Сеидов, Фирдовси Татар оглы (1948—2016) — азербайджанский учёный, доктор химических наук.
 Сеидов, Юсиф Мирахмед оглы (1929—2013) — азербайджанский учёный, доктор филологических наук.
 Сеидов, Язгельды Велиевич (род. 1932) — советский режиссёр.

 Сеидова, Иззет Али кызы (1911—1973) — азербайджанский советский театральный художник.